Pineus är ett släkte av insekter som beskrevs av Shimer 1869. Pineus ingår i familjen barrlöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Barrlöss
Pineus